Il Campionato Primavera 2 TIM 2017-2018 è stata la 1ª edizione del Campionato Primavera 2.

Le squadre vincitrici dei due gironi e la vincitrice dei play-off ottengono la promozione nel torneo 2018-2019 di Primavera 1, salvo nel caso di retrocessione della rispettiva prima squadra in serie C.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti 
Aggiornato al 23 dicembre 2017.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 1 2018-2019.
 Ammessa ai play-off.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Il Novara, virtualmente promosso in Primavera 1 come vincitore del girone, perde il diritto all'iscrizione per la retrocessione della prima squadra in Serie C 2018-2019.
L'Empoli, finalista dei play-off, è promosso in Primavera 1 al posto del Novara.

Risultati

Calendario

Classifica marcatori

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti 
Aggiornato al 23 dicembre 2017.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 1 2018-2019.
 Ammessa ai play-off.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Calendario

Classifica marcatori

Play-off

Turno preliminare

Semifinali

Finale

Supercoppa Primavera 2

Squadra campione 

 Allenatore: Giuseppe Scurto
Riserve
 Graziano Belladonna
 Antonino Fradella
 Raimondo Lucera
 Luigi Mendola
 Ciro Sicuro
 Riccardo Mansueto
 Fabio Brasile
 Antonio Di Paola
 Daniel Birligea
 Mario De Marino
 Giuseppe Calivà
 Mattia Retucci
 Nunzio Montaperto

Note

Voci correlate 
 Supercoppa Primavera 2 2018
 Campionato Primavera 1 2017-2018

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
2018 B